Burkesuchus mallingrandensis — викопний вид крокодилоподібних плазунів, що існував у пізній юрі (147 млн років). Рештки крокодила знайдені у відкладеннях формації Токі на півдні Чилі.

Назва 
Назва роду Burkesuchus вшановує пана Коулмана Берка (Нью-Йорк, США), який щедро підтримав польові дослідження, під час яких були виявлені скам'янілості. Назва виду mallingrandensis відноситься до Маллін-Гранде, красивого регіону на півдні Чилі, що прилягає до типової місцевості скам'янілостей.

Опис 
Буркезух був невеликим крокодиломорфом, завдовжки до 70 см.

Філогенія

Примітки 

Крокодиломорфи
Плазуни юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2021